Aeterni Patris (bul), bul van paus Pius IX uit 1868, waarmee hij het Eerste Vaticaans Concilie bijeenriep
Aeterni Patris (encycliek), encycliek van paus Leo XIII uit 1879, die handelde over  het herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen